Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2000 года прошёл 1—2 июля на стадионе «Раатти» в Оулу (Финляндия). В те же сроки в швейцарском Ибахе состоялся турнир в Первой лиге, а в датском Эсбьерге — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 62 многоборца из 10 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 1—2 июля в швейцарском Ибахе.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 1—2 июля в датском Эсбьерге.

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2000 года
Спорт в Финляндии в 2000 году
Международные спортивные соревнования в Оулу
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии